Verneto ima više značenja:
 Verneto (Kuneo)
 Verneto (Torino)